Copa Rodrigues Alves 1923 - mecz towarzyski o puchar Rodrigues Alves odbył się po raz drugi (i ostatni) w 1923 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Paragwaju i Brazylii. Spotkanie odbywało się w trakcie trwania turnieju Copa America.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Rodrigues Alves 1923 został zespół Brazylii.

1923 w Ameryce Południowej
1923 w piłce nożnej
Copa Rodrigues Alves